Пуэбла-де-Асаба () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 25,98 км². Население — 218 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 115 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки